Denkert ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Denkert (1929–2017), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Walter Denkert (1897–1982), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg